Pyatigorsk steht für:

 Pjatigorsk, russische Stadt in der Region Stawropol
 (2192) Pyatigoriya, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Piatigorsky